Комеццано-Чиццаго (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 2705 человек, плотность населения составляет 180 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 25030. Телефонный код — 030.

Покровителями коммуны почитаются святой Георгий (Cizzago), а также святые Фаустин и Иовита (Comezzano), празднование 15 февраля.

Ссылки